

Aziende 
 Orbital Corporation – compagnia tecnologica australiana.
 Orbital Sciences Corporation – compagnia statunitense 
 Orbital ATK – compagnia aerospazione statunitense

Fumetti 
 Orbital – fumetto franco-belga.

Musica 
 Orbital – gruppo musicale britannico.
 Orbital – album dell'omonimo gruppo musicale del 1991.
 Orbital 2 – album dell'omonimo gruppo musicale del 1993.
 Orbitals – album degli Acroma.

Altro 
 Orbital – tipologia di piercing dell'orecchio.
 Orbital – videogioco per Game Boy della serie Bit Generations.
 Orbital Sciences X-34 – velivolo suborbitale sperimentale costruito dalla Orbital Sciences Corporation.

Pagine correlate 
 Orbita (disambigua)
 Orbitale